WIN, Win, WiN — аббревиатура, которая может означать:

 Win — сокращённое наименование операционной системы Windows
 Win — клавиша на клавиатуре для вызова меню «Пуск»
 Win за ср — сокращённое наименование винтовок «Винчестер»
 WiN — польская антисоветская подпольная гражданско-военная организация «Свобода и независимость» ()
  — выигрыш

См. также 

 WINS